Bauerngraben steht für:

 Bauerngraben (Harz), ein episodischer See im Südharz bei Roßla, Sachsen-Anhalt
 Bauerngraben (Neue Luppe), Zufluss der Neuen Luppe in Leipzig, Sachsen
 Bauerngraben (Ohre), Zufluss der Ohre bei Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Bauerngraben (Ostpeene), linker Zufluss der Ostpeene nach Faulenrost, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Bauerngraben (Saubach), linker Oberlauf bis zum Großen Lindleinsee des Saubachs (zum Steinbach, zur Tauber) bei Schweinsdorf, Gemeinde Neusitz, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Bauernbach
 Bauerbach
 Forstbauerngraben